Rausdorf kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Rausdorf, Thüringen – kommun, Thüringen, 
 Rausdorf, Schleswig-Holstein –kommun, Schleswig-Holstein,